Rasmus Nellemann er navnet på flere personer:

 Rasmus Nellemann (korporal) (1830-1864) – dansk korporal (Rasmus Schmidt Nellemann)
 Rasmus Nellemann (maler) (1923-2004) – dansk maler og grafiker